L'expression « point P » peut faire référence à :
 le point P, zone des tremplins de saut à ski ;
 le point P, zone érogène masculine hypothétique ;
 Saint-Gobain Distribution bâtiment France, anciennement Groupe Point.P, entreprise française ;
 Point.P, enseigne française.

Voir aussi 

 Point G
 Point K
 Point S